Джордж Август Константин Фиппс, 2-й маркиз Норманби (; 23 июля 1819 — 3 апреля 1890) — британский дворянин, либеральный политик и колониальный губернатор Новой Шотландии, Квинсленда, Новой Зеландии и Виктории. Он был известен как виконт Норманби с 1831 по 1838 год и граф Малгрейв с 1838 по 1863 год.

Исторический фон 
Родился 23 июля 1819 года в Лондоне. Единственный сын Константина Фиппса, 1-го маркиза Норманби (1797—1863), от его жены достопочтенной Мэри Лидделл (1798—1882, дочери Томаса Лидделла, 1-го барона Рейвенсворта. Он получил титул учтивости — виконт Норманби, когда его отец стал графом Малгрейвом в 1831 году. Когда его отец был назначен маркизом Норманби в 1838 году, он стал известен как граф Малгрейв . Норманби поступил в гвардию Колдстрима в качестве прапорщика, а в 1838 году стал лейтенантом.

Политическая и административная карьера 
Граф Малгрейв был избран в Палату общин от Скарборо в 1847 году, где заседал до 1851 года и во второй раз с 1852 по 1857 год. Он был назначен контролером королевского двора в составе правительства лорда Джона Рассела в 1851 году. Когда лорд Абердин стал премьер-министром в начале 1852 года, Джордж Фиппс стал казначеем королевского двора. Эту должность он занимал до 1858 года, последние три года в составе правительства лорда Палмерстона. В последний год он был назначен губернатором Новой Шотландии, где оставался до 1863 года. В 1863 году он также сменил своего отца на посту маркиза Норманби и занял свое место в Палате лордов.

Маркиз Норманби вернулся в правительство в 1868 году, когда Уильям Эварт Гладстон назначил его лордом в ожидании. В следующем 1869 году он был произведен в капитаны почетного корпуса вооруженных джентльменов. В 1871 году он стал губернатором штата Квинсленд. Он оставался на этом посту до 1874 года, а затем был губернатором Новой Зеландии с 1874 по 1879 год и губернатором штата Виктория с 1879 по 1884 год.

Семья 

17 августа 1844 года маркиз Норманби женился на Лоре Рассел (22 января 1816 — 26 января 1885), дочери капитана Роберта Рассела. Когда он служил вице-губернатором Новой Шотландии, он и его жена принимали принца Уэльского (впоследствии короля Эдуарда VII) и его брата принца Альфреда, герцога Эдинбургского, в качестве гостей в Ддме правительства. У пары было несколько детей:

 Леди Констанс Мэри Фиппс (? — 31 октября 1883)
 Леди Лора Элизабет Минни Фиппс (3 июня 1845 — 12 октября 1934), в 1868 году вышла замуж за Джона Вивиана Хэмптон-Льюиса (1835—1890)
 Константин Чарльз Генри Фиппс, 3-й маркиз Норманби (29 августа 1846 — 25 августа 1932), в 1903 году женился на Гертруде Стансфельд Форстер (? — 1948), от брака с которой у него было трое детей.
 Лорд Уильям Брук Фиппс (13 августа 1847 — 19 февраля 1880), в 1875 году женился на Констанс Эмме Кайзер (? — 1932), от которой у него была одна дочь.
 Леди Кэтрин Луиза Фиппс (1850 — 23 сентября 1926), в 1868 году вышла замуж за Фрэнсиса Эгертона, 3-го графа Элсмира (1847—1914), и имела одиннадцать детей.
 Лорд Генри Джордж Рассел Фиппс (26 января 1851 — 27 ноября 1905), в 1878 году женился на Норме Каролине Джорджине Лейт-Хей (? — 1935), от брака с которой у него было семь детей
 Лорд Херви Лепелл Фиппс (6 мая 1854 — 21 апреля 1887); не женат.

Маркиза Норманби умерла в Лондоне в январе 1885 года в возрасте 69 лет. Лорд Норманби умер в Брайтоне, Сассекс, в апреле 1890 года в возрасте 70 лет, и ему наследовал их старший сын Константин. Одна из их дочерей, леди Кэтрин Луиза Фиппс, вышла замуж за 3-го графа Элсмира.

Примечания

Источники 
 Directory of Royal Genealogical Data, Brian Tompsett, as of 1 March 2003; 
 
 
 Burroughs, Peter (1982). «Phipps George Augustus Constantine, Earl of Mulgrave, Marquess of Normanby». In Halpenny, Francess G (ed.). Dictionary of Canadian Biography. XI (1881—1890) (online ed.). University of Toronto Press.

Ссылки 
 George Augustus Constantine Phipps, 2nd Marquess of Normanby
 Hansard 1803—2005: contributions in Parliament by George Phipps, 2nd Marquess of Normanby

Губернаторы Квинсленда
Рыцари Большого креста ордена Бани
Губернаторы Виктории
Кавалеры Большого креста ордена Святых Михаила и Георгия
Генерал-губернаторы Новой Зеландии
Члены Тайного совета Великобритании
Члены парламента Соединённого королевства (1847—1852)
Члены парламента Соединённого королевства (1852—1857)
Маркизы Норманби
Члены палаты лордов Великобритании
Члены палаты общин Великобритании
Маркизы Соединённого королевства
Пэры Соединённого королевства